Campagna kan syfta på:
 Campagna – ett område i nuvarande provinsen Frosinone söder om Rom som under romartiden och medeltiden kallades Campagna, se Ciociaria
 Romerska campagnan – ett svagt kuperat område som omger Rom

Geografi

Italien 

 Campagna, Italien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Campagna (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Pordenone, 
 Campagna (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Varese, 
 Campagna Lupia, kommun, Veneto, Provincia di Venezia,

Se även
 Campania – en region i södra Italien, se Kampanien

Robotskapade Italienförgreningar